Коток:
 Коток, Виктор Фомич (1911—1974) — советский учёный-правовед, государствовед, конституционалист.
 Коток, Пётр Васильевич (род. 1965) — советский и украинский борец греко-римского стиля.